Выборы в VII Рийгикогу состоялись 20 сентября 1992. В соответствии с Конституцией Эстонской Республики Рийгикогу избирался на 3 года.
Был установлен проходной барьер 5 %. Заседания VII Рийгикогу проходили с 30 сентября 1992 по 10 марта 1995. Председателем VII Рийгикогу был Юло Нугис. Большинство получил «Блок Отечество». Президент Леннарт Мери назначил лидера этого блока Марта Лаара главой Правительства. 21 октября 1992 Рийгикогу утвердил его в этой должности.

Результаты выборов

Примечания 

1992 год в Эстонии
Выборы 1992 года
Парламентские выборы в Эстонии
Сентябрь 1992 года
События 20 сентября